Вами может означать:
 ВАМИ — Всесоюзный алюмо-магниевый институт (осн. в сент. 1931 года) → ОАО «Всероссийский алюминиево-магниевый институт» → АО «РУСАЛ ВАМИ»
  — река в Танзании.
 Гете Вами (род. 1974) — эфиопская легкоатлетка.
  (род. 1982) — эфиопский бегун на длинные дистанции.
 Валютный институт Западной Африки (ВИЗА, West African Monetary Institute, WAMI) — cпециализированное агентство ЭКОВАС.
  — моллюск из клады Littorinimorpha.